Toter Winkel steht für:

 Toter Winkel, nicht beobachtbarer Raum
 Toter Winkel (1960), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Luderer
 Toter Winkel (2017), deutscher Fernsehfilm von Stephan Lacant

Siehe auch:
 Im toten Winkel